Кубок Европы 2007 по бадминтону - 30-й Кубок Европы по бадминтону. Проводился с 27 июня по 1 июля 2007 года, в городе Амерсфорт, Нидерланды.

Результаты

Финал

Ссылки 
 Badminton Europe: 2007 Europe Cup

2007 год в бадминтоне
Кубок Европы (бадминтон)